Claude Marti peut désigner :
 Claude Marti (1926-2004), publicitaire suisse et conseiller en communication politique ;
 Claude Martí (1940-), chanteur français occitan.